The Waiters' Picnic é um filme curto do gênero comédia norte-americano de 1913, dirigido por Mack Sennett, estrelado por Fatty Arbuckle, Mabel Normand e Al St. John.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Mabel Normand
Al St. John
Hank Mann
Ford Sterling

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco